

Sigle 
 Barbados Labour Party – partito politico barbadiano
 Bell-LaPadula – modello di riservatezza di Bell-LaPadula
 Bonded Logistic Park – espressione inglese per Parco Logistico Vincolato, un tipo di Zona economica speciale
 BLP – buste lettere postali

Codici 
 BLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bellavista (Perù)
 blp – codice ISO 639-3 della lingua blablanga